Базельский собор () — главный храм кальвинистской церкви в Базеле, Швейцария.

Строительство 
Первоначально на месте нынешнего собора располагались деревянные церкви. Первые из них появились в VII веке. В IX веке по приказу епископа базельского Хайта был возведён каменный собор, который состоял из большого зала, нескольких смежных комнат и двух круглых башен в западной части здания. Однако в 917 году этот собор был разрушен во время нашествия венгров на Бургундское королевство, которому принадлежал Базель, и другие территории Западной Европы.

Следующий период связан с деятельностью епископа Адальберта II, который при поддержке императора Генриха II начал возводить новый кафедральный собор. Первые работы начались в 1019 году. К концу XI века большинство работ было завершено. Впрочем, постоянные военные конфликты и восстания нанесли значительный ущерб собору. На сегодняшний день от него сохранилась лишь часть Северной башни.

Значительные восстановительные работы начались в 1180 году. Собор был значительно расширен, возведены три нефа с трансептом. Однако в 1356 году землетрясение нанесло значительный ущерб собору, сильно разрушив его. Восстановительные работы были поручены Иоганнесу Гмюнду. Им до 1363 года была возведена основная часть собора. В 1421—1429 годах Ульрихом фон Энсингеном была восстановлена Северная башня. Все работы по строительству и восстановлению пострадавшего кафедрального собора были завершены в 1500 году Гансом фон Нусдорфом.

В дальнейшем реставрационные работы проходили в 1852—1857 годах, затем в 1975 году, когда была восстановлена крипта. С 1985 года начались новые реставрационные работы внешней стороны здания.

Религиозная история 
В течение значительного промежутка времени собор был главным католическим храмом Базеля и всего епископства. В 1431—1449 годах под председательством папы римского Мартина V здесь проходил Базельский собор Римско-католической церкви.

В 1529 году победу в Базеле одержали сторонники Реформации. При этом значительное количество скульптур было повреждено иконоборцами.

Архитектура 
Здание выстроено из белого известняка и моласского песчаника. Это позднероманская базилика с поперечными нефами и хорами. Собор имеет немало характерных готических элементов. На западном фасаде сохранились детали убранства, созданные после пожара 1258 года. Чуть позже в боковых нефах были устроены капеллы-усыпальницы. В западной части расположены две башни: Мартина (62,7 метра) и Георга (64,2 метра) с солнечными и механическими часами. На фасаде расположены скульптуры Девы Марии, причудливых существ, слонов. Окна выполнены в готическом стиле.

Библиография 
 Daniel Grütter: Basler Münster Bilder. Christoph Merian, Basel 1999, ISBN 3-85616-112-0
 Dorothea Schwinn Schürmann, Hans-Rudolf Meier, Erik Schmidt: Das Basler Münster. Schwabe, Basel 2006, ISBN 3-7965-2260-2

Примечания

Ссылки 

Здания и сооружения Базеля
Готические соборы Швейцарии
Здания и сооружения, заложенные в 1019 году
Здания и сооружения, построенные в 1500 году
Реформатские церкви